Willem van Zadelhoff, een Nederlandse schrijver
 Peter van Zadelhoff, een Nederlandse (radio)journalist en presentator
 Cor van Zadelhoff, een Nederlandse bedrijfsmakelaar en vastgoedhandelaar
 Jan van Zadelhoff, politicus en Tweede Kamerlid voor de SDAP
 DTZ Zadelhoff, een Nederlandse bedrijfsmakelaar / vastgoedadviesbureau